Awoonor ist der Name von:

 Kofi Awoonor (1935–2013), ghanaischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller, Dichter und Kritiker
 R. A. Awoonor-Williams, ghanaischer Politiker und Jurist der Goldküste